Kimbell ist der Familienname von

 Anne Kimbell (1932–2017), US-amerikanische Schauspielerin
 Douglas Kimbell (* 1960), US-amerikanischer Wasserballspieler